Алан Чочиев:
 Чочиев, Алан Резоевич (1946—2022) — южноосетинский политический и государственный деятель.
 Чочиев, Алан Славикович (род. 1991) — российский футболист.